Tucker steht für:
 Tucker (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Tucker (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Tucker Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, Hersteller des Tucker ’48
 Tucker (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1908)
 Tucker Sno-Cat, US-amerikanischer Hersteller von Kettenfahrzeugen für Schnee und Eis
 Tucker (1988), US-amerikanische Filmbiografie (1988)
 Tucker (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (NBC)
 Tucker GmbH, deutscher Werkzeughersteller, siehe STANLEY Engineered Fastening
 Tucker (Mondkrater)
 (10914) Tucker, Asteroid des Hauptgürtels

Tucker ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tucker (Alabama)
 Tucker (Arkansas)
 Tucker (Georgia)
 Tucker (Mississippi)
 Tucker (Missouri)
 Tucker (Montana)
 Tucker (Oklahoma)
 Tucker (Texas)
 Tucker (Utah)
 Tucker Crossroads, Alabama
 Tucker Heights, New York
 Tucker Hill, Virginia
 Tucker Terrace, New York

Sonstiges:
 Tucker-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Tucker Inlet, Bucht an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Tucker Point, Landspitze an der Bakutis-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Tucker, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Tuckerboot
 Tuckerkahn
 Tooker
 Tacker